Wolf Huber, schilder
 Wolfgang Huber (bisschop), Duits voormalig bisschop